Luya ist der Name

 einer peruanischen Provinz, siehe Provinz Luya
 eines peruanischen Distrikts, siehe Distrikt Luya
 einer peruanischen Kleinstadt, siehe Luya (Peru)
Siehe auch:
Luja